Il doppio maschile del Congoleum Classic 1982 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Bruce Manson e Brian Teacher erano i detentori del titolo, ma solo Manson ha partecipato in coppia con Rick Leach.

Leach e Manson hanno perso nel 1º turno contro Rolf Gehring e Shlomo Glickstein.

Brian Gottfried e Raúl Ramírez hanno battuto in finale 6–4, 3–6, 6–2 John Lloyd e Dick Stockton.

Teste di serie

 Fritz Buehning /  Peter Fleming (quarti di finale)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (primo turno)
 Peter Rennert /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (quarti di finale)

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (campioni) 
 Terry Moor /  Eliot Teltscher (primo turno) 
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (primo turno) 
 Mike Bauer /  John Benson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Congoleum Classic 1982